Jerry Ross (ruimtevaarder) (1948), een Amerikaanse astronaut
 Jerry Ross (componist) (1926-1955), een Amerikaanse componist
 Jerry Ross (kunstschilder) (1944), een Amerikaanse kunstschilder
 Jerry Ross (producer) (1933), een Amerikaanse muziekproducent en oprichter van Heritage Records en Colossus Records